Circus Circus peut désigner :
 l’hôtel-casino Circus Circus de Las Vegas;
 l’hôtel-casino Circus Circus de Reno.